EV peut faire référence à :
 EV est un groupe de rock finno-breton.
 Ev est un surnom donné au groupe américain de rock alternatif Evanescence.
 eV est le symbole de l'électron-volt en physique.
 e. V. est l'abréviation d'eingetragener Verein, une association à but non lucratif immatriculée en Allemagne
 EV est l'abréviation d'« en ville », en France et en Belgique, la distribution du courrier par La Poste au sein d'une même commune n'est pas gratuite même si la mention EV est apposée sur l'enveloppe. La mention EV signifie que le pli a été déposé par l'expéditeur lui-même dans la boîte aux lettres du destinataire, sans passer par les services postaux. La portée juridique est la même que pour un pli posté : la bonne foi de l'expéditeur est présumée car s'il ment il commet un « faux serment civil ».
 Ev est l'abréviation de l'« exposure value » utilisé par la méthode de mesure de l'exposition photographique APEX.
 Ev est l'abréviation d'espace vectoriel en mathématiques.
 EV est l'abréviation d'Eaux-Vannes.
 EV est l'abréviation de Electric Vehicle (véhicule électrique).
 EV est l'abréviation de Extended Validation Certificates, cette extension des certificats x509 est définie par le CA Brother Forum.
 EV est le symbole de l'exavolt, unité de mesure de force électromotrice.
 EV est l'abréviation dengagé volontaire'' dans le jargon militaire. « EV » étant déjà l'abréviation de EVAT (engagé volontaire de l'armée de terre).
 EV est l'abréviation d'EuroVeloroute.
 EV est l'abréviation d'Evidence, membre du groupe de hip-hop américain Dilated Peoples.
 EV est l'abréviation médicale d'espérance de vie.
 EV '''est l'abréviation et le logo de la marque Electro Voice appartenant au groupe Bosch qui fabrique et distribue du matériel audio (hi-fi, haut-parleur, micro, etc.).